Burchard är ett tyskt namn, som burits av bland andra:

Förnamn 

 Burchard I av Würzburg (683–755), tysk biskop av engelsk börd
 Burchard II av Schwaben (död 926), hertig av Schwaben
 Burchard av Worms (omkring 950–1025), tysk biskop och kanonist
 Burchard II av Halberstadt (omkring 1028–1088), tysk biskop och politiker
 Burchard Precht (1651–1738), svensk skulptör

Efternamn 

 Horatio C. Burchard (1825–1908), amerikansk politiker
 Kurt Burchard (1864–1933), tysk jurist
 Ludwig Burchard (1886–1960), tysk konsthistoriker
 Samuel D. Burchard (1836–1901), amerikansk politiker

Se även 

 Burchardt
 Borchard
 Borchardt
 Burckhard
 Burckhardt

Tyska förnamn
Tyska efternamn